Вахенхайм ():

 Вахенхайм — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вахенхайм — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.